Manfred Pranger, nekdanji avstrijski alpski smučar, * 25. januar 1978, Hall in Tirol

Rezultati svetovnega pokala

Sezonska lestvica

Top 3

Zmage v evropskem pokalu

Avstrijsko državno prvenstvo

Rezultati svetovnih prvenstev

Zunanje povezave 
 

Avstrijski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Avstrijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2002
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010